Jishi kan syfta på följande platser:

Kina 

 Jishi (köpinghuvudort i Kina, Jiangsu Sheng), Zhejiang, 
 Jishi (socken), Henan, 

Robotskapade Kinaförgreningar